Als Weltmeisterschaft 1978 oder WM 1978 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1978 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaft 1978
 Automobil-Weltmeisterschaft 1978
 Badminton-Weltmeisterschaft 1978
 Basketball-Weltmeisterschaft 1978
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1978
 Bob-Weltmeisterschaft 1978
 Boxweltmeisterschaften 1978
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1978
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1978
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1978
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1978
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1978
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1977/78
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1978/79
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1978
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1978
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1978
 Fechtweltmeisterschaften 1978
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1978
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1978
 Fußball-Weltmeisterschaft 1978
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1978
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1978
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1978
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1978
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1978
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1978
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1978
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1978
 Rallye-Weltmeisterschaft 1978
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1978
 Ringer-Weltmeisterschaften 1978
 Ruder-Weltmeisterschaften 1978
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1978
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1978
 Schwimmweltmeisterschaften 1978
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1978
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1978
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1978
 Turn-Weltmeisterschaften 1978
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1978
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1978
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1978
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1978
 Wasserball-Weltmeisterschaft 1978

!
Weltmeisterschaften nach Jahr